ARC International () — разработчик конфигурируемых микропроцессоров, которые лицензировались в виде синтезируемых IP-ядер. Одна из крупнейших компаний на рынке лицензируемых процессоров. Был приобретен компанией Virage Logic, а затем Synopsys.

Процессоры ARC конфигурируются перед синтезом (а не во время работы) при помощи программы ARChitect processor configurator. Ядро процессора является расширяемым, имеется возможность добавления инструкций, регистров и т. п. Доступна оптимизация по скорости, энергоэффективности или плотности. Также возможно добавление таких блоков как блок управления памятью, умножителей, Host-контроллера USB, декодера Витерби и других.

Ежегодно по лицензиям выпускалось около 300 млн. СБИС, содержащих процессоры ARC (оценка от 2008 года).

В 2011 году по подсчетам Linley Group, компания Synopsys с процессорами ARC занимала второе место на рынке лицензируемых процессорных ядер (10 %, порядка миллиарда ядер). Большую долю рынка, 78 %, имеет только компания ARM.

История 

В начале 1990-х годов основатель ARC, Джез Сэн (англ.), развивал технологии 3D-ускорителей для 16-битной игровой приставки Super Nintendo. Была разработана микросхема Mario (Mathematical, Argonaut, Rotation & I/O), позже переименованная в сопроцессор Super FX.
После успеха SuperFX проект был переименован в ARC (Argonaut RISC Core) и стал позиционироваться как конфигурируемый микропроцессор общего назначения. Позже из отдела ATL была основана компания ARC International. При выходе на IPO в сентябре 2000 года было привлечено 300 млн долларов инвестиций.

В начале 2008 года ARC купила компанию Sonic Focus.

В ноябре 2009 года ARC International была куплена компанией Virage Logic.

В сентябре 2010 года Synopsys завершила покупку Virage Logic.

Среда разработки 

ARC предоставляла среду разработки программ для ARC созданную на базе GCC, GDB и других GNU-утилит. Сообществом поддерживается бесплатно доступная версия среды на сайте SourceForge.

Для ARC 600 и 700 доступна модель OVPsim (англ.).

Архитектура процессоров ARC 
В настоящее время архитектура ARC развиваются компанией Synopsys под названием "DesignWare ARC". Варианты архитектуры делятся на 3 семейства:

 ARCv2: процессоры ARC EM 
 ARCtangent: семейства процессоров ARCtangent-A4 (2000 год)
 ARCompact (смешанные 16 и 32 битные инструкции): семейства процессоров ARC 600 (2003), ARC 700 (2004), ARCtangent-A5 (2002)

Применение ядер ARC 
IP-ядра ARC являются стандартом де-факто для построения контроллеров флеш-памяти.

Микроконтроллер ARC4 используется в технологии Intel AMT и входит в состав современных чипсетов Intel.

См. также 
Другие основные поставщики IP-ядер микропроцессоров
 ARM Ltd с архитектурой ARM
 MIPS
 Tensilica

Примечания

Ссылки 
 Official site arc.com (архивная версия от 2008 года)
 Страница Designware ARC  на сайте Synopsys
 
 Linux for arc

Компании, имевшие листинг акций на Лондонской бирже
ИТ-компании Великобритании
Встроенные микропроцессоры